peut faire référence à :
  (1810-1903), un pape du  ;
 'Léon XIII', un cultivar de rosier.

Voir aussi 
 
 Cercle , un groupe de lectures et de conférences
 Petit exorcisme de , une prière d'exorcisme écrite par le pape